

Країште () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Белиця.
 Країште () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.